Libanotis jinanensis är en flockblommig växtart som beskrevs av L.C.Xu och M.D.Xu. Libanotis jinanensis ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
jinanensis